

Sens et origine du nom 
Salmân (en ) est un prénom d'origine arabe. C'est la forme intensive du nom Salîm qui signifie intact, intègre. Salman signifie donc "parfaitement intègre". Ce nom est célèbre dans l'Islam grâce à :
 Salmân al-Farsî, compagnon du prophète Mahomet

Variantes 
 Salmane, Selmane

 Formes féminines : Salma, Selma

Salman comme nom de personne ou prénom 
 Salman Rushdie, auteur des Versets sataniques ;
 İlyas Salman (1949-), acteur et réalisateur turc ;
 Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d'Arabie saoudite ;
 toutes les pages commençant par Salman.

Toponymie 
 Salman, une localité proche de Téhéran

Homonymie de prénom